Por Arabi pode estar à procura de:
 Arabi (Geórgia)
 Arabi (Luisiana)

Desambiguação